Jméno a příjmení Václav Zelený má více nositelů:

 Václav Zelený (1825–1875) – český politik, novinář a pedagog
 Václav Zelený (botanik) (1936–2020) – český botanik
 Václav Vladimír Zelený (1858–1892) – český novinář